Jeruzal peut désigner

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Jeruzal, village du powiat de Białobrzegi
 Jeruzal, village du powiat de Mińsk 

dans la voïvodie de Łódź
 Jeruzal, village